Zby est un genre éteint de dinosaures sauropodes
herbivores géants, appartenant au clade des Turiasauria. Il a vécu du Jurassique supérieur (Kimméridgien supérieur) soit environ  (millions d'années), et a été retrouvé dans la formation de Lourinhã, au Portugal.

L'espèce type et seule espèce, Zby atlanticus, a été décrite par Octávio Mateus, Philip D. Mannion et Paul Upchurch en 2014. Elle est nommée en l'honneur du paléontologue russo-français Georges Zbyszewski.

Le genre est basé sur un holotype constitué d'un squelette partiel incluant une dent complète (avec racine), un fragment de vertèbre cervicale, un chevron antérieur et une ceinture scapulaire droite presque complète.

Description 
La principale autapomorphie qui distingue Zby des autres Turiasauria est la présence d'une crête proéminente située à l'arrière de l'humérus au niveau de la crête delto-pectorale.

Classification 
En 2017, P. D. Mannion et ses collègues ont réalisé une analyse phylogénétique des eusauropodes.

Ils ont établi le cladogramme suivant qui montre la position de Zby au sein des Turiasauria, en groupe frère de Turiasaurus, genre qui a été découvert en Espagne et au Portugal dans un niveau strtigraphique équivalent :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Turiasauria
 Turiasaurus

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Europe
Sauropoda
Taxon fossile décrit en 2014